Dit is een lijst van local service districts (LSD's) in Canadese provincie Newfoundland en Labrador. De provincie telt 168 plaatsen die dat type van lokaal bestuur hebben. Daarvan bevinden er zich 164 op Newfoundland (inclusief de omliggende eilandjes) en vijf in de regio Labrador.

Lijst van LSD's 
Onderstaande sorteerbare tabel geeft een overzicht van alle actieve LSD's in Newfoundland en Labrador met vermelding of het LSD in kwestie gelegen is in Labrador of in West-, Centraal- of Oost-Newfoundland.

De locatie van het postbusadres van het LSD staat eveneens aangegeven. Het postbusadres is meestal in het LSD zelf gelegen, maar kan soms ook erbuiten gevestigd zijn, met name in een naburige grotere bewoningskern. Indien een LSD uit meerdere plaatsen bestaat, staat de naam van de specifieke vestigingsplaats vermeld.

Inactieve en voormalige LSD's 
Inactieve LSD's
Vijf LSD's van de provincie Newfoundland en Labrador waren anno 2020 niet langer actief. Het betreft Open Hall-Red Cliffe, Patrick's Cove-Angels Cove, Quirpon, Spillars Cove en St. Teresa. Inclusief de inactieve LSD's stond het provincietotaal anno 2020 op 174.

Voormalige LSD's
Sinds de creatie van het concept LSD in 1996 zijn er in totaal 21 LSD's opgeheven (anno 2022). Dertien zijn opgeheven zonder vervangend bestuur voor de betreffende gemeenschap. Daarnaast werden er vijf opgeheven in het kader van een LSD-fusie, een in het kader van de omvorming tot een town en twee wegens hervestiging van de gemeenschap.

 Brigus Junction (1996–2005), opgeheven
 Burnt Point-Gull Island-Northern Bay (2003–2019), opgeheven
 Croque (1996–2006), opgeheven
 Deep Bay (1996–2006), opgeheven
 Flat Bay Brook River (1996–2005), opgeheven
 Fortune Harbour (1996–2005), opgeheven
 George's Brook (1996–2005), opgeheven in het kader van de creatie van de grotere LSD George's Brook-Milton
 George's Brook-Milton (2005–2018), omgevormd tot een gemeente (town)
 Grand Beach (1996–2013), opgeheven
 Grand Bruit (1996–2010), hervestiging van de inwoners
 Harcourt-Monroe-Waterville (1997–2013), opgeheven in het kader van de creatie van de grotere LSD Smith's Sound
 Hillview-Adeytown (1997–2008), opgeheven in het kader van de creatie van de grotere LSD Hillview-Adeytown-Hatchet Cove-St. Jones Within
 Humber Village (1996–2002), opgeheven
 Island Harbour (1996–2006), opgeheven
 Michael's Harbour (1996–2005), opgeheven
 North West Brook-Ivany's Cove (1999–2010), opgeheven en toegevoegd aan de fusie-LSD Random Sound West
 Petites (1996–2006), opgeheven
 Queen's Cove (1996–2010), opgeheven en toegevoegd aan de fusie-LSD Random Sound West
 St. Julien's (1996–2006), opgeheven
 Stag Harbour (1996–2006), opgeheven
 William's Harbour (1996–2017), hervestiging van de inwoners

Zie ook 
 Lijst van gemeenten in Newfoundland en Labrador

Referenties 

 
Newfoundland en Labrador
Local